

Cinema 

Le belve – film del 1971 diretto da Giovanni Grimaldi
Le belve (Savages) – film del 2012 diretto da Oliver Stone

Letteratura 
Le belve (El jorobadito) – romanzo di Roberto Arlt del 1933
 Le belve (Savages) – romanzo di Don Winslow del 2010
Le belve – romanzo di Guido Sgardoli Manlio Castagna del 2020